И́горь И́горевич Безде́нежных (8 августа 1996, Уфа) — российский футболист, полузащитник клуба «Кубань». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.

Карьера 
Воспитанник «Уфы». Дебютировал в матче против ского «Зенита» 17 мая 2015 года, матч закончился 1:1. В феврале 2018 года перешёл в аренду в нижегородский «Олимпиец» до конца сезона 2017/2018. Летом 2019 года на правах аренды перешёл в «Чайку» до конца сезона 2019/2020.

С 2021 года выступает за «Кубань». Зимой 2023 года он покинул команду. Перед закрытием зимнего трансферного окна подписал контракт с коллективом второй лиги «Текстильщик» (Иваново). 22 февраля он был внесен в его заявку, но в этот же день Безденежных был отзаявлен: полузащитник принял решение вернуться обратно в «Кубань».

Клубная статистика 
По состоянию на 18 мая 2021 года

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Уфа-2»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Кубань» (2018)